Герман () — село в Унгенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Скуляны, Блиндешты и Флорены входит в состав коммуны Скуляны.

История 
По данным Бессарабской переписи населения 1817 года, проведенной после присоединения Бессарабии к Российской империи, вотчина Герман входила в округ Турий (Турийский) Ясского уезда, принадлежала её святости монахине Глафире Скорцеско. К вотчине Герман примыкала вотчина Думешты, принадлежащая ясскому монастырю Голия, и жители обеих вотчин нераздельно пользовались пахотными землями, выгонами и сенокосами. В селе имелся один пруд, две водяных мельницы, две ветряных мельницы, одна балка с рыбной ловлей, немного леса в понизье Прута, один царанский сад.

 Состояние села разряда Г (недостаточное).
 Статистика духовного сословия: 1 священник, 1 пономарь, 1 дьячок.
 Статистика высшего сословия: 2 мазыла.
 Статистика низшего сословия: 42 хозяйства.
 Всего: 48 мужских хозяйств.

Согласно Спискам населенных мест Бессарабской губернии за 1859 год, Герман (другое название — Думешты) — владельческое село при реке Прут в 50 дворов. Население составляло 272 человека (132 мужчины, 140 женщин). Село входило в состав Ясского уезда Бессарабской губернии. Имелась одна православная церковь.

Данные справочника «Волости и важнейшие селения Европейской России» за 1886 год выглядят сомнительно из-за расхождения информации с предыдущими источниками. Согласно справочнику, Герман (другое название — Теленешты) — село царан при реке Прут в 24 двора и 128 жителей. Имелась одна православная церковь. Относилась к Скулянской волости Ясского уезда.

География 
Село расположено на высоте 52 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Герман проживает 1730 человек (860 мужчин, 870 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района